Xinhu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinhu (socken i Kina, lat 35,84, long 116,31), Shandong, 
 Xinhu (socken i Kina, lat 37,45, long 116,31), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar